Peter H. Peeters (né le  à Edmonton) est un gardien de but canadien de hockey sur glace en Ligue nationale de hockey dans les années 1980.

Carrière 
Il joua notamment pour les Flyers de Philadelphie, les Bruins de Boston et les Capitals de Washington en LNH.

Mario Lemieux a marqué son premier but dans la LNH contre Peeters.

Il a connu ses meilleures saisons en 1980, 1981, 1983 et 1984. Lors de ces quatre saisons, il a été invité au Match des étoiles. Il fut particulièrement dominant lors de la saison 1983 alors qu'il remporte le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de but de la NHL et est nommé dans la première équipe d'étoiles de la ligue. En carrière, Peteers a cumulé une fiche de 241 victoires, 155 défaites et 51 matchs nuls en plus d'enregistrer 21 blanchissages.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976||Tigers de Medicine Hat||LHOu||37||16||9||11||||147||4,25||87,7||0||29||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1976-1977||Tigers de Medicine Hat||LHOu||62||26||24||12||||232||4,07||87,7||1||30||4|| || ||204||17||5,00|| ||0||0
|-
|1977-1978||Admirals de Milwaukee||LIH||33||12||10||7||||92||3,25||91,9||1||14||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1977-1978||Mariners du Maine||LAH||17||8||2||2||855||40||2,80||90,9||1||0||11||8||3||562||25||2,67|| ||1||0
|-
|1978-1979||Mariners du Maine||LAH||25||25||6||3||||100||2,90||90,0||2||8||6||5||0||329||15||2,74|| ||0|| 
|-
|1978-1979||Flyers de Philadelphie||LNH||5||1||2||1||280||13||3,43|| ||0||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1979-1980||Flyers de Philadelphie||LNH||40||29||5||5||||108||2,73|| ||1||28||13||8||5||797||37||2,79||90,2||1||2
|-
|1980-1981||Flyers de Philadelphie||LNH||40||22||12||5||||115||2,96|| ||2||8||3||2||1||179||12||4,03||81,5||0||19
|-
|1981-1982||Flyers de Philadelphie||LNH||44||23||18||3||||160||3,71||87,1||0||19||4||1||2||219||17||4,65||84,0||0||0
|-
|1982-1983||Bruins de Boston||LNH||62||40||11||9||||142||2,36||90,4||8||33||17||9||8||||61||3,58||87,3||1||8
|-
|1983-1984||Bruins de Boston||LNH||50||29||16||2||||151||3,16||87,6||0||36||3||0||3||180||10||3,33||85,3||0||2
|-
|1984-1985||Bruins de Boston||LNH||51||19||26||4||||172||3,47||86,8||1||20||1||0||1||60||4||4,00||84,6||0||0
|-
|1985-1986||Bruins de Boston||LNH||8||3||4||1||485||31||3,84||87,3||0||4||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1985-1986||Capitals de Washington||LNH||34||19||11||3||||113||3,35||87,6||1||8||9||5||4||541||24||2,66||90,5||0||2
|-
|1986-1987||Capitals de Washington||LNH||37||17||11||4||||107||3,21||88,5||0||16||3||1||2||178||9||3,04||88,0||0||2
|-
|1986-1987||Whalers de Binghamton||LAH||4||3||0||0||245||4||0,98||96,7||1||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1987-1988||Capitals de Washington||LNH||35||14||12||5||||88||2,79||89,8||2||10||12||7||5||653||34||3,12||89,5||0||4
|-
|1988-1989||Capitals de Washington||LNH||33||20||7||3||||88||2,85||88,9||4||8||6||2||4||359||24||4,05||85,3||0||2
|-
|1989-1990||Flyers de Philadelphie||LNH||24||1||13||5||||72||3,79||88,0||1||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1990-1991||Flyers de Philadelphie||LNH||26||9||7||1||||61||2,88||90,2||1||14||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1990-1991||Bears de Hershey||LAH||2||0||1||0||105||11||6,29||83,3||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-

|489||246||155||51||||||3,08||88,4||21||212||71||35||35||||232||3,32|| ||2||

|1984||||Coupe Canada||4||3||1||0||234||13||3,00|| ||0|| ||Vainqueur

Notes et références 

Naissance en août 1957
Naissance à Edmonton
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Flyers de Philadelphie
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur des Bruins de Boston
Gagnant du trophée Vézina
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Bears de Hershey